Your Love (Means Everything to Me) – singolo della Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band del 1971
 Your Love – singolo dei Graham Central Station del 1975
 Your Love – singolo di Marilyn McCoo e Billy Davis Jr. del 1977
 Your Love – singolo dei Lime del 1981
 Your Love – singolo di Jamie Principle del 1986
 Your Love – singolo degli Outfield del 1986
 Your Love – album di Raymond Lam del 2008
 Your Love – singolo di Nicki Minaj del 2010
 Your Love – singolo di Brandon Heath del 2010
 Your Love – singolo dei Diddy – Dirty Money del 2011
 Your Love – album di Marié Digby del 2011
 Your Love – album di Nicole Scherzinger del 2014
 Your Love – album di Wang Leehom del 2015
 Your Love – singolo di David Guetta e dei Showtek del 2018
 Your Love (9PM) – singolo di ATB, Topic e A7S del 2021